Gabriela Paz (ur. 30 września 1991 w Valencii) – wenezuelska tenisistka.

W przeciągu swojej kariery wygrała osiem singlowych i trzy deblowe turnieje rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA była sklasyfikowana na 230. miejscu w singlu (6 kwietnia 2009) oraz na 299. miejscu w deblu (23 lipca 2012).

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Wenezuelskie tenisistki
Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni w Valencii (Wenezuela)